Deux évêques portent ce prénom :
 Auspice d'Apt qui aurait été le premier évêque du diocèse du même nom.
 Saint Auspice de Toul (✝ 487), 5° évêque de Toul, premier évêque du diocèse à reconnaître le pouvoir des Royaumes francs.